Shangcheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangcheng Xian, härad, Henan, 
 Shangcheng Qu, härad, Zhejiang, 
 Shangcheng (socken i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar